Stratton ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Stratton (* 1951), kanadischer Schauspieler und Schriftsteller
 Brooke Stratton (* 1993), australische Weitspringerin
 Charles Stratton (1838–1883), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Charles C. Stratton (1796–1859), US-amerikanischer Politiker
 Dennis Stratton (* 1952), britischer Gitarrist 
 Don Stratton (1928–2016), US-amerikanischer Jazztrompeter und Hochschullehrer
 Dorothy C. Stratton (1899–2006), Leiterin von SPARS, der weiblichen Reserve der United States Coast Guard während des Zweiten Weltkrieges
 George M. Stratton (1865–1957), US-amerikanischer Psychologe
 Gil Stratton (1922–2008), US-amerikanischer Schauspieler und Sportreporter

 Juliana Stratton (* 1965), US-amerikanische Politikerin
 Julius Stratton (1901–1994), US-amerikanischer Elektroingenieur und Physiker, Präsident des MIT

 Michael Stratton (* 1957), britischer Krebsforscher
 Mike Stratton (* 1941), US-amerikanischer Footballspieler
 Nathan T. Stratton (1813–1887), US-amerikanischer Politiker

 Sharleen Stratton (* 1987), australische Wasserspringerin
 William Stratton (1914–2001), US-amerikanischer Politiker

Stratton ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stratton (Colorado)
 Stratton (Illinois)
 Stratton (Maine)
 Stratton (Mississippi)
 Stratton (Nebraska)
 Stratton (New York)
 Stratton (Ohio)
 Stratton (Texas)
 Stratton (Vermont)
 Stratton Mountain, Berg und Wintersportgebiet in Vermont
 Stratton Meadows (Colorado)
 Stratton Woods (Maryland)

in Australien:
 Stratton (Western Australia)

in Kanada:
 Stratton (Ontario)

in England:
 Stratton (Cornwall)
 Stratton (Dorset)
 Stratton (Gloucestershire)

Sonstiges:
 Stratton (Film), britischer Actionthriller von Simon West (2017)
 Stratton (Mondkrater)
 Stratton-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Stratton Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Stratton Inlet, Bucht an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Stratton Carriage Body Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Stratton-Bliss Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Stratten
 Stretton
 Straton